Gal·li, element químic de la taula periòdica de nombre atòmic 31 i símbol Ga.
 Biografies:
 Quint Gal·li, magistrat romà
 Marc Gal·li, magistrat romà pare adoptiu de Tiberi 
 Quint Gal·li el jove, magistrat romà